

Касл-Гілл — місто, штат Мен
 Касл-Гілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія